Larva steht für:

 Larva (Jaén), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Jaén
 Einzahl zu Larvae, Geister von Verstorbenen in der römischen Religion.
 Larva (Zeichentrickserie), eine südkoreanische Animationsfilm- und Comedyserie.

Larva ist der Familienname folgender Personen:

 Harri Larva (1906–1980), finnischer Mittelstreckenläufer